Jolson est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred James Jolson (1928-1994), prêtre jésuite américain, évêque de Reykjavik.

Pseudonyme 
 Al Jolson (1886-1950), chanteur et acteur américain d'origine lituanienne.

Patronyme anglais
Patronyme américain